Лавиния Вилсон () (родена на 8 март 1980 година) е германска актриса и продуцентка. Тя е участвала във повече от шестдесет германски филма още от началото на кариерата й като актриса която започна през далечната 1992 година. Тя е висока един метър и шестдесет и четири сантиметра. Тя е най-известна и позната във германските филми Æon Flux през 2005 година, Hey Bunny през 2016 година, Deutschland 86 през 2018 година, Andere Eltern през 2019 година и Frau Holles Garten/Приказки За Сърцето:Градината На Госпожа Хола през 2019 година. Нейната кариера започна когато тя беше на единадесет години със участието й във германският филм Leise Schatten през 1991 година.

Личен Живот 
Лавиния Вилсон владее Английски Език и е завършила съвременни танци. Тъй като баща й е американски археолог, Тя е кръстена на името Лавиния, Кралска Дъщеря във Гръцката Митология. Лавиния е учила политика, философия и археология във родният й град Мюнхен, Но е изостанала след три месеца. Лавиния Вилсон е омъжена и живее със германският актьор и нейн колега Барнаби Метшурат от които тя има три деца. Освен актьорското майсторство което Лавиния харесва още когато е била малко момиче, Тя е учила във Университетът На Хаген философия, история и социология.

Филмография

Филм

Телевизия

Източници

Външни препратки 
 
 Лавиния Вилсон Германски Новини Във Прессепортал
 Лавиния Вилсон Във Фейсбук
 Лавиния Вилсон Във Туитър
 Лавиния Вилсон Във Пинтерест
 Лавиния Вилсон Във Тикток
 Лавиния Вилсон Във Инстаграм

Родени през 1980 година
Баварци
Родени в Бавария
Мюнхенци
Родени в Мюнхен
Родени в Германия
Германски актриси